Peter Wilson peut désigner :
 Peter Wilson (1933-), homme politique américain ;
 Peter Lamborn Wilson (1945-), écrivain politique et poète américain ;
 Peter Wilson (1947-), footballeur et entraîneur australien ;
 Peter Wilson, vrai nom de Duke Special (1971-), musicien irlandais ;
 Peter Wilson (1986-), tireur sportif britannique.